Spencer County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
Spencer County (Indiana)
Spencer County (Kentucky)